Bitwa pod Żabinką (VII 1920)  – walki polskiego 63 pułku piechoty z oddziałami sowieckiej 10 Dywizji Strzelców czasie lipcowej ofensywy Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Żabinką (VIII 1920)  – walki 7 pułku piechoty Legionów z oddziałami sowieckiej 57 Dywizji Strzelców w czasie Bitwy Warszawskiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Żabinką (IX 1920) – walki polskiego 55 pułku piechoty z oddziałami sowieckiej 57 Dywizji Strzelców w czasie ofensywy jesiennej wojsk polskich w okresie wojny polsko-bolszewickiej.